Премијер лига Русије 2007. је 16-то првенство Русије. Првенство је почело 10. марта 2007. године, а завршило 11. новембра исте године. Прва утакмица је била између екипа Луч Енерги и Москве. Први погодак у првенству постигао је нападач Москве аргентински фудбалер Хертор Бракамонте. 

Првенство је освојила екипа Зенит из Санкт Петербурга, а из Премијер лиге су испали Кубањ из Краснодара и Ростов из Ротова на Дону.

Учесници Премијер лиге 2007 
Премијер лига је имала 16 следећих клубова.

Резултати

Табела

Листа стрелаца

Главни тренери

Списак тридесет тројице најбољих 
Списак је утврђен 30. новембра 2007. године од стране Фудбалског савеза Русије.

Опрема клубова

Види још 
 Премијер лига Русије

Референце

Спољашње везе 
 РФПЛ
 РФС

Премијер лига Русије у фудбалу
Спорт у 2007.